Труби́чено — бывшая деревня, присоединённая к городу Железногорску Курской области в 2008 году.

География 
Расположена на правом берегу реки Речицы в 0,5 км к востоку от 14-го микрорайона Железногорска. На противоположном берегу Речицы, напротив Трубичена, расположены бывшие посёлки Ермолаевский и Хуторской, также присоединённые к Железногорску. К югу от деревни проходит 56-я автомобильная дорога.

История 
Упоминается с 1-й половины XVII века среди селений Радогожского стана Комарицкой волости Севского уезда. В 1649 году слободка Трубичено состояла из 21 двора и была приписана к Долбенкинскому острогу. Местные жители могли укрываться в этой крепости во время набегов крымских татар, а также должны были поддерживать её в обороноспособном состоянии. По переписи 1705 года в Трубичено было 10 дворов, проживало 38 человек (в том числе 3 недоросля, 3 человека на службе). По переписи 1707 года здесь было уже 11 дворов (10 жилых и 1 двор мельников), проживало 48 человек (в том числе 2 мельника и 13 недорослей). Эти переписи учитывали только мужское население и домохозяек-вдов или незамужних.

В XVIII веке деревня называлась Трубичина Большая для отличия от Трубичины Малой, находившейся в том же уезде, недалеко от города Дмитровска. На протяжении XVIII века деревней владели дворяне Лобановы-Ростовские, Трубецкие и Репнины. Так, в 1763 году за Трубецкими числилась 41 душа мужского пола, за Репниными — 117. Площадь владений Репниных в Трубичено составляла 476 четвертей и 2 четверика. Это имение ранее принадлежало Фетинье Яковлевне Лобановой-Ростовской, но по закладной от 28 января 1776 года было передано её племяннику Петру Ивановичу Репнину, после смерти которого в 1778 году досталось его двоюродному брату — князю Николаю Васильевичу Репнину. В августе 1780 года было проведено межевание деревни. 5 ноября 1781 года Н. В. Репнин продал своё имение в Комарицкой волости, в том числе и в Трубичено, за 5 тысяч рублей князьям Александру, Дмитрию, Якову и княжне Марии Лобановым-Ростовским. Население Трубичена было приписано к приходу Воскресенского храма соседнего села Долбёнкино.

В 1802 году деревня вошла в состав восстановленного Дмитровского уезда Орловской губернии. В 1866 году в бывшей владельческой деревне Трубичено было 33 двора, проживало 329 человек (156 мужского пола и 173 женского), действовали 4 маслобойни и мельница. В то время деревня входила в состав Долбенкинской волости Дмитровского уезда. Во время революции 1905 года жители Трубичена участвовали в разграблении имения Великого князя Сергея Александровича в соседнем селе Долбенкино.

После Октябрьской революции 1917 года был образован Трубиченский сельсовет. Примерно в это же время южная часть деревни обособилась в посёлок Красная Звезда.

В 1926 году в Трубичено было 41 хозяйство (в т.ч. 40 крестьянского типа), проживало 236 человек (112 мужского пола и 124 женского), действовала школа 1-й ступени и пункт ликвидации безграмотности. В то время деревня была административным центром Трубиченского сельсовета Долбенкинской волости Дмитровского уезда. В 1928 году включена в состав Михайловского (ныне Железногорского) района. В сентябре 1929 года в Трубичено был создан колхоз имени Крупской.

В 1937 году в Трубичено было 27 дворов, в Красной Звезде — 22. С октября 1941 года февраль 1943 года деревня находилась в зоне немецко-фашистской оккупации. 

В 1950 году 3 колхоза Трубиченского сельсовета: имени Крупской (центр в д. Трубичено), «Меловой» и «Новая Жизнь» (оба в д. Черняково) были объединены в одну артель — имени Крупской с центральной усадьбой в Черняково. В 1954 году Трубиченский сельсовет был упразднён, деревня вошла в состав Разветьевского сельсовета. Затем находилась в составе Трояновского и Студенокского (1985—1992) сельсоветов. 20 апреля 1992 года Трубичено было включено в Железногорский горсовет. В 2008 году деревня стала частью города Железногорска. С 2015 года является микрорайоном города.

Население

Образование 
В начале XX века в деревне действовала земская школа. По данным 1906 года учителем в ней работал Сергей Антонов, попечителем школы был крестьянин Николай Черкаев.

Улицы 
На территории бывшей деревни 3 улицы:
 Горки (бывш. п. Трубиченские Горки)
 Заречная
 Красная Звезда (бывш. п. Красная Звезда)

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Населённые пункты, вошедшие в состав Железногорска Курской области